Roberto Jiménez Gago, dit Roberto (né le  à Madrid, en Espagne), est un footballeur espagnol.

Biographie 

En , l'Atlético Madrid lève l'option qu'elle possédait pour racheter le portier de 23 ans pour 1,25 million d'euros. En , il est prêté pour six mois au Real Saragosse.

En , il rejoint le Benfica Lisbonne pour cinq saisons. Son transfert est évalué à 8,5 millions d'euros avec une clause libératoire de 20 millions d'euros.

Le , il signe au Real Saragosse. Son transfert est évalué à .

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Grèce : 2014, 2015 et 2016
 Coupe de Grèce : 2015

Notes et références

Liens externes 
 

Gardien de but espagnol de football
Gardien de but de l'Atlético de Madrid
Gardien de but du Gimnàstic de Tarragona
Gardien du Recreativo de Huelva
Gardien de but du Real Saragosse
Gardien de but du Benfica Lisbonne
Gardien de but de l'Olympiakos
Gardien de but du RCD Espanyol (football)
Gardien de but du Málaga CF
Gardien de but du West Ham United FC
Gardien de but du Deportivo Alavés
Naissance en février 1986
Naissance à Madrid